North Haven kan syfta på följande platser:

Australien 

 North Haven (ort i Australien), New South Wales, Port Macquarie-Hastings,

USA 

 North Haven, ort, Connecticut, New Haven County, 
 North Haven (ort i USA, Maine), Knox County, 
 North Haven (ort i USA, New York), Suffolk County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar